Тампль может означать:

 Тампль — несохранившаяся крепость в Париже.
 Тампль — российская творческая организация.
 Тампль — станция линии 3 Парижского метрополитена.
 Составные названия
 Тампль-Лагюйон — коммуна во Франции, департамент Дордонь.
 Тампль-де-ла-Фюстери — реформатская церковь в Старом городе Женевы (Швейцария).

См. также 
 Тамплиеры (значения)
 Темпль
 Темпл (значения)